Матасово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Матасово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Матасово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.